Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK)
Kieleckie Centrum Kultury (KCK)
 Unia Wspólnot w Kurdystanie (kurd. Koma Civakên Kurdystanu, KCK)